Chase es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Chase (Kansas)
 Condado de Chase (Nebraska)